Handball wurde bei den Mittelmeerspielen durchgehend seit dem Jahr 1967 mit Ausnahme des Jahres 1971 bei den Männern und seit 1979 mit Ausnahme von 1983 bei den Frauen gespielt.

Männer 

*Anmk.: 1967 und 1991 wurde das Turnier im Gruppenmodus ausgetragen.

Medaillenspiegel

Frauen 

*Anmk.: 1979, 1987, 1991 und 1993 wurde das Turnier im Gruppenmodus ausgetragen.

Medaillenspiegel

Weblinks 
 1951–2021 70 years of Mediterranean Games (englisch/französisch)